Ге́рхард II (): Герхард II Липпе (1190—1258) — архиепископ Бременский и епископ Гамбургский.
 Герхард II Слепой (1254—1312) — граф Гольштейн-Плён (1290—1312).
 Герхард II (ок. 1260 1312/1313) — граф фон Хойя (1290 1312/13).
 Герхард II Высокий (ок. 1090/1095 1131) — граф Гельдерна (до 1129 1131).
 Герхард II (ок. 1416/1417 1475) — граф Равенсберга (1428—1475), герцог Юлиха и Берга (1437—1475).